Miejscowości w Polsce:
 Zgleczewo Panieńskie
 Zgleczewo Szlacheckie